Змагання із шорт-треку на дистанції 500 м серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2010 відбулися 13 і 17 лютого 2010 в Пасифік Колізіум, Ванкувер, Канада.

Рекорди
Рекорди на дистанції 500 м до змагань наведені в таблиці

На змаганнях встановлені такі рекорди:

Призери

Результати

Попередні забіги

Чвертьфінали

Півфінали

Фінали

Фінал B

Фінал

Посилання 
 Шорт-трек на офіційному сайті ігор  

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010